Lick Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lick Creek (Illinois)
 Lick Creek (Kentucky)
 Lick Creek (Tennessee)
 Lick Creek (West Virginia)